Mercury (anglicky Merkur nebo rtuť) může mít tyto významy:

 Program Mercury – americký kosmický program
 kosmická loď Mercury
 Mercury (programovací jazyk) – deklarativní programovací jazyk
 Mercury (kryptoměna)

kultura
 Freddie Mercury (1946–1991) – britský zpěvák a skladatel, člen rockové skupiny Queen
 Mercury (film) – americký akční thriller z roku 1998
 Mercury Prize – hudební ocenění udělované každoročně nejlepšímu britskému nebo irskému albu
 Mercury Records – americké hudební vydavatelství, založené v roce 1945
 Mercury Rev – americká alternativní skupina
 The Mercury News – americký deník
 Mercury – Act 1 – album americké poprockové skupiny Imagine Dragons

místa
 Mercury (Savojsko) – místo v jihovýchodní Francii
 Mercury centrum – obchodní a dopravní komplex v Českých Budějovicích
 Mercury City Tower – moskevský mrakodrap
 Mercury (souostroví) – souostroví Nového Zélandu

technika
 Bristol Mercury – britský hvězdicový letecký motor z 30. a 40. let 20. století
 Ford Mercury – divize amerického automobilového koncernu Ford

Externí odkazy